Гверир (IX век) — отшельник Лискардский. День памяти — 4 апреля.

Святой Гверир (Gwerir), или Гуер (Guier) был отшельником и молчальником в , Корнуолл. По преданию, на его могиле получил исцеление от серьёзной болезни король Альфред. Келья святого Гверира впоследствии была занята святым Неотом (память 31 июля).

Литература 
 Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of saints. NY: Macmillan.
 Encyclopaedia of Catholic Saints, March. (1966). Philadelphia: Chilton Books.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Корнуолла
Христианские святые IX века
Католические святые
Святые по алфавиту